Heshan Shi kan syfta på följande platser:

Kina 

 Heshan Shi (härad i Kina, Guangdong), 
 Heshan Shi (härad i Kina, Guangxi), 

Robotskapade Kinaförgreningar